

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Strzeszyn – część miasta Poznań
 Strzeszyn – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Strzeszyn – część kolonii Bolesławowo w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno
 Strzeszyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo
 Strzeszyn – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca